Улица Михаи́ла Яку́шина — улица на севере Москвы в районе Аэропорт Северного административного округа между улицей Юрия Никулина и Петровско-Разумовской аллеей.

Происхождение названия 
Проектируемый проезд № 6611 получил название улица Михаила Якушина в январе 2018 года. Проезд в районе станции метро «Динамо» и спорткомплекса «ВТБ Арена» назван в честь советского футболиста, полузащитника команды и тренера «Динамо» и сборной СССР М. И. Якушина (1910—1997).

Вместе с соседними улицами Юрия Никулина и Игоря Численко название выбиралось путём интернет-голосования. Однако несмотря на то, что победил вариант «Улица Ветеранов „Динамо“», было присвоено текущее наименование, изначально бывшее вариантом для присвоения названия нынешней улице Юрия Никулина.

Описание 
Улица начинается от улицы Юрия Никулина, расположена в жилищном комплексе «Арена-Парк», проходит на северо-восток до Петровско-Разумовской аллее в районе перекрёстка с улицами Верхняя Масловка и Нижняя Масловка.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы Москвы, появившиеся в 2018 году